

Geografia

Austria 
 Sankt Margarethen an der Raab – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz
 Sankt Margarethen an der Sierning – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie St. Pölten-Land
 Sankt Margarethen bei Knittelfeld – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal
 Sankt Margarethen im Burgenland – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Eisenstadt-Umgebung
 Sankt Margarethen im Lavanttal – dzielnica Wolfsberga
 Sankt Margarethen im Lungau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Tamsweg

Niemcy 
 Sankt Margarethen – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Zobacz też 
 Lebring-Sankt Margarethen
 Sankt Margareten
 St. Margarethen
 St. Margrethen